Славгородський район — район, Могильовська область, Білорусь
 Славгородський район — колишній район, Сумська округа, Українська СРР
 Славгородський район — колишній район, Алтайський край, Росія